DIN 1472 er en DIN-standard for en konisk kærv.

Kilde 
http://bolte.dk/kaervstifter-m-kaerv-din-1472-halv/ 
DIN-standarder